Caucalis turgenioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Stapf och Richard von Wettstein. Caucalis turgenioides ingår i släktet piggkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piggkörvlar
turgenioides